Matang Nibong (Jeunieb), een plaats in Indonesië
Matang Nibong (Madat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing